00 династия (, ) — термин, принятый некоторыми египтологами для выделения ряда местных правителей додинастического Египта, а именно — Рыбы, Слона, Быка, Скорпиона I. Является не родственным, а хронологическим объединением фараонов около 3500—3200 гг. до н. э., что соответствует фазам культуры Негада — IIc, IId1, IId2, IIIa1 и IIIa2. Фараоны этой группы («династии») царствовали в некоторых протогосударствах Верхнего Египта и позиционируются как предшествующие представителям 0 династии, которые, предположительно, уже могли править значительными египетскими царствами — «Верхним», «Нижним» или объединённым Египтом.

Название 

Первым использовал термин «династия 00» египтолог Э. ван ден Бринк в 1992 году, он относил к ней членов правящего класса, похороненных в некрополе U (Абидос), «которые были, возможно, предшественниками 0 династии». Другой учёный, , уже в шутку использовал этот термин для обозначения фараонов, правивших ранее фазы Накада IIIb. Фактически обозначение «династия 00» является искусственным, так как её правители объединены только по хронологическому принципу и могут быть не связаны ни родственно (кроме местных родовых линий), ни территориально — некоторые даже правили в разных государственных образованиях. Исследователь додинастического Египта Ф. Раффаэле считает использование термина некорректным, но добавляет, что это относится и к большинству последующих династий, где также прослеживается искусственное объединение фараонов в родственные «династии». На сегодняшний день, при правильном понимании условности категории «династия 00» (как и менее вводящей в заблуждение категории «династии 0»), она представляет удобство при различении фараонов додинастического периода.

Общее описание 
Многие выводы современных исследователей о деятельности представителей 00 династии являются гипотетическими, что связано с крайне немногочисленными археологическими находками. Предположительна и хронология правления этих фараонов, которая в трудах различных исследователей может несколько отличаться. В. Кайзер в работах 1957 и 1990 гг. считает началом правления первых фараонов период Негада IIIa2, начинающийся у него в 3200 г. до н. э.; у С. Хендрикса, в работе 1996 г., это другая фаза Негады — IIIa1, однако также начинающаяся в 3200 г. до н. э. Согласно одной из последних версий хронологии додинастического периода — по Ф. Раффаэле в работе 2002 года — фараоны 00 династии правили с 3500 по 3200 гг. до н. э. (Негада IIc, IId1, IId2, IIIa1 и IIIa2 — всего около 300 лет). Также Ф. Раффаэле утверждает, что находки ряда артефактов, подтверждающих существование правителей ранее 3500 г. до н. э., выходят за принятые в его хронологии временные рамки 00 династии, и в будущем это приведёт к пересмотру взглядов на время появления первых фараонов и расширению хронологических границ их «царств».

Правление фараонов 00 династии характеризуется культурной унификацией протоегиптян, что свидетельствует о наличии контактов между племенными объединениями. Территория, на которой локализуют протогосударства правителей 00 династий, — Верхний Египет. Сейчас египтологам достоверно известно о существовании трёх наиболее важных «царств» (иногда употребляется термин «конфедерации»), сложившихся вокруг следующих центров: 1) Чени (др.-греч. Тинис) и/или Абджу ( Абидос); 2) Негада, Небут (др.-греч. Омбос); 3) Нехен (др.-греч. Иераконполь). В результате соперничества между ними, несколько позднее, образовалось верхнеегипетское «Иераконпольское царство» со столицей в Нехене.

Фараоны конфедерации Нехена 
Одним из древнейших свидетельств существования власти фараона в Нехене (др.-греч. Иераконполь) является роспись в иераконпольской гробнице № 100 (местн. 33). Датировка изображения относится к 3500—3400 гг. до н. э., что соответствует периоду Негада IIс. На росписи присутствуют две процессии с большими лодками, а также различные мотивы, свойственные додинастическим изображениям, характеризующим военные кампании, — вождь побивает пленённого врага, приручённые/захваченные животные, боевые сцены и охота. Роспись интерпретируется египтологами как сообщение о войне, победе, соответствующей церемонии и ритуалах, символизирующих общее торжество.

Фараоны конфедерации Тиниса/Абидоса 
Одна из последних реконструкций имён и очерёдности правителей конфедерации с центром в Чени (др.-греч. Тинис) и/или Абджу (др.-греч. Абидос), представлена немецким египтологом Г. Дрейером. В своих предположениях он в основном опирался на интерпретацию граффити с колоссов бога Мина (Коптос), протоиероглифов с бирок из гробницы U-j (Умм эль-Кааб, Абидос) и  (Абидос). Однако не следует исключать возможность того, что надписи (все или часть) могут представлять собой не имена правителей, а топонимы — названия какого-либо нома или города.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 van den Brink Edwin C.M. The Nile Delta in Transition: 4th−3rd millennium BC: proceedings of the seminar held in Cairo, 21-24 October 1990, at the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies. Cairo: Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies. — 1992 — ISBN 9789652210159.
 Dreyer G. Umm El-Quaab I. Das prädynastische Königsgrab U-j and seine frühen Schriftzeugnisse. — von Zabern, Mainz 1998. — ISBN 3-8053-2486-3, (Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo: Archäologische Veröffentlichungen 86).

Ссылки 
 

00